Kahean (Siantar Utara), een plaats in Indonesië
Kahean (Dolok Batu Nanggar), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing